A Rádio Difusora dos Inhamuns é uma emissora de rádio da cidade de Tauá, no estado do Ceará. Fundada em 1985, transmite na frequência de 1100 kHz em Ondas Médias.

História 
A emissora foi fundada em 25 Maio de 1985, pelas mãos do então Deputado Antônio Câmara, que ao lado de seu irmão José Ósimo da Silva Câmara Filho(in memorian) e de um grupo de sócios-acionistas, dentre eles, Joaquim de Souza Bastos, Dr. Domingos Aguiar, Chico Nocrato e D. Lili Feitosa(in memorian), Genésio Loiola e Manoel Almeida Neto, fizeram o investimento e realizaram um sonho pessoal e da comunidade dos Inhamuns.

Ao longo de sua história, a emissora procurou pautar sua atuação na prestação de serviço à comunidade, na discussão dos problemas do povo da região dos Inhamuns e no entretenimento de seus milhares de ouvintes.

Em 1997, a Rádio Difusora passou a ser comandada pelo deputado estadual Domingos Filho, que promoveu a primeira grande reforma em suas instalações, com a construção e montagem de novos estúdios, com a mais moderna tecnologia daquele período.

Em 2011, a emissora passou por sua mais profunda transformação, deixando o 3º andar do Edifício Ícaro para funcionar em novas instalações na Rua Coronel Lourenço Feitosa, construídas a partir de um projeto arquitetônico, contemplando à modernidade e a preservação de seu patrimônio histórico-cultural.

Programas 

 Sertão Brasileiro
 Alô, Alô Inhamuns
 Show da Manhã
 Show do Esporte
 Tribuna Popular
 Tarde Total
 Forró, Cidade e Sertão
 Ao Som da Viola
 Caminho para Cristo
 Amadão do Brasil
 Mesa de Bar
 Sábado Show
 Saudade Não Tem Idade
 Conexão Jovem
 Cordel, Sanfona e Viola
 Tarde Esportiva
 Marcas do Que se Foi

Estações de rádio do Ceará
Estações de rádio fundadas em 1985
Sertão dos Inhamuns